Криса́нов () — російське прізвище, утворене від Крысан — народної форми канонічного імені Хрисанф. Відомі носії:
 Крисанов Антон Ігорович ( 1987) — російський хокеїст.
 Крисанов Олександр Олександрович ( 1981) — російський хокеїст.

Див. також 
 Крісанов Дмитро Володимирович ( 1977) — український футболіст

Примітки 

Російські прізвища